van Kleef ist der Name folgender Personen:

 Bastiaan Abraham van Kleef (1889–1965), niederländischer alt-katholischer Theologe
 Gerhardus Anselmus van Kleef (1922–1995), von 1967 bis 1987 alt-katholischer Bischof von Haarlem
 Joos van Cleve (Joos van Kleef, Joos van der Beke genannt van Cleve; 1485–1540), niederländischer Maler